U-158 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu U-158 z okresu I wojny światowej
 U-158 – niemiecki okręt podwodny typu IXC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-158 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich